Александр Веселов: Веселов, Александр Михайлович (1907—1969) — Герой Советского Союза.
 Веселов, Александр Иванович (род. 1958) — советский и латвийский хоккеист.